Nikolaos Pappas, in Kurzform auch Nikos Pappas, ist der Name folgender Personen:

* Nikolaos Pappas (Basketballspieler) (* 1990), griechischer Basketballspieler
 Nikos Pappas (Admiral) (1930–2013), griechischer Admiral 
 Nikos Pappas (* 1976), griechischer Politiker